Kussa beschreibt:

die russische Stadt, siehe Kussa
den gleichnamigen Rajon, siehe Rajon Kussa
den libyschen Diplomaten und Politiker, siehe Mussa Kussa